Lajus peut désigner :
 Jean-Baptiste de Lajus (1808-1895), homme politique français ;
 Marie Lajus (1971-), haute fonctionnaire française.

Divers 
 Scierie Lajus, scierie créée au  siècle, située à Celles-sur-Plaine (Vosges),  ;
 Salier Lajus Courtois Sadirac, agence d'architecture créée en 1964 à Bordeaux.